Die Cellular South Cup 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Februar 2007 statt.

Im Einzel gewann Venus Williams gegen Shahar Peer mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nicole Pratt / Bryanne Stewart mit 7:5, 4:6 und 10:5 gegen Jarmila Gajdošová / Akiko Morigami.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)